Flaco, soprannome di José María Glaría Avizanda – calciatore e allenatore spagnolo
 Juan Carlos "Flaco" Biondini – chitarrista e cantante argentino
 Leonardo "Flaco" Jiménez – fisarmonicista statunitense

Pagine correlate 
El Flaco